Eine Nacht steht für:

 Eine Nacht (Garschin), Kurzgeschichte von Wsewolod Garschin (1880)
 Eine Nacht (Bykau), Erzählung von Wassil Bykau (1963)
 Eine Nacht (Bernanos), Novellensammlung von Georges Bernanos (2008)
 Eine Nacht (Lied), Lied von Ramon Roselly
 Eine Nacht (2012), deutscher Kurzfilm von Stefan Najib 

Siehe auch:
 Nacht (Begriffsklärung)
 Die Nacht
 Eine tolle Nacht